Bromley peut désigner :

Toponymes 
 Bromley, un quartier de Londres
 Bromley, un district londonien
 Bromley, une ville située dans l'Alabama
 Bromley, une ville située dans le Kentucky
 Admaston/Bromley, un canton de l'Ontario, au Canada

Patronymes 
 Gordon Bromley (1910-1988), essayiste et auteur britannique de roman policier ;
 Kristan Bromley (1972-), skeletoneur britannique ;
 Harry Bromley Davenport (1950-), réalisateur britannique ;
 William Bromley (1663-1732), homme politique britannique ;
 Yulian Bromley (1921-1990), anthropologue russe.

Voir aussi 
 Bromley-by-Bow, une station du métro de Londres
 Bromley Contingent

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais